Рожнятовка (Томашпольский район) — село в Томашпольском районе Винницкой области Украины.
 Рожнятовка (Кировоградская область) — село в Кропивницком районе Кировоградской области Украины.